На первом чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл с 4 по 9 сентября 1973 года в Белграде (Югославия) пловцы разыграли 15 комплектов наград.

Наиболее успешно выступила сборная США, которая завоевала 20 медалей (8 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых). Американский пловец Джим Монтгомери завоевал 5 золотых медалей чемпионата.

Сборная СССР по плаванию завоевала — две серебряных медали, заняв в неофициальном командном зачёте восьмое место.

Пловцы установили на водных дорожках Белграда 6 мировых рекордов.

Результаты чемпионата

100 метров вольным стилем 
Финал. 9 сентября 1973 года

200 метров вольным стилем 
Финал. 4 сентября 1973 года

400 метров вольным стилем 
Финал. 6 сентября 1973 года

1500 метров вольным стилем 
Финал. 8 сентября 1973 года

100 метров на спине 
Финал. 4 сентября 1973 года

200 метров на спине 
Финал. 6 сентября 1973 года

100 метров брассом 
Финал. 4 сентября 1973 года

200 метров брассом 
Финал. 6 сентября 1973 года

100 метров баттерфляем 
Финал. 8 сентября 1973 года

200 метров баттерфляем 
Финал. 6 сентября 1973 года

200 метров комплексным плаванием 
Финал. 7 сентября 1973 года

400 метров комплексным плаванием 
Финал. 5 сентября 1973 года

Эстафета 4х100 метров вольным стилем 
Финал. 5 сентября 1973 года

Эстафета 4х200 метров вольным стилем 
Финал. 7 сентября 1973 года

Эстафета 4х100 метров комплексным плаванием 
Финал. 9 сентября 1973 года

Ссылка 
 FINA Official Championship Results History — Swimming (men) (Archived 2009-05-05)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 1973
Сентябрь 1973 года